Geert Verheyen (Diest, 10 maart 1973) is een Belgisch voormalig wielrenner. Hij was beroepsrenner van 1994 tot 2011.
Hij is gehuwd en vader.

Belangrijke overwinningen 

1998
GP de Lillers
1999
2e etappe Route du Sud
2001
GP Zele
2003
4e etappe Circuit Franco-Belge

2005
Flèche Hesbignonne-Cras Avernas

Resultaten in voornaamste wedstrijden 

|
|}

Ploegen 
1994 - Vlaanderen 2002-Eddy Merckx
1995 - Vlaanderen 2002-Eddy Merckx
1996 - Vlaanderen 2002-Eddy Merckx
1997 - Vlaanderen 2002-Eddy Merckx
1998 - Lotto-Mobistar
1999 - Lotto-Mobistar
2000 - Lotto-Adecco
2001 - Rabobank
2002 - Rabobank
2003 - Marlux-Wincor-Nixdorf
2004 - Chocolade Jacques-Wincor Nixdorf
2005 - Landbouwkrediet-Colnago
2006 - Quick·Step-Innergetic
2007 - Quick·Step-Innergetic
2008 - Jartazi
2009 - Landbouwkrediet
2010 - Landbouwkrediet

Externe links 

 
 Profiel op de Wielersite
 Officiële website

Referenties 

Verheyen, Geert